La Prima Lega 2007-2008 è la 111ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Challenge League 2008-2009.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2008-2009.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Challenge League 2008-2009.
 Va allo spareggio retrocessione.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2008-2009.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le seconde squadre e le Under 21 non hanno diritto a disputare le finali avendo la prima squadra in categoria superiore.

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Challenge League 2008-2009.
 Va allo spareggio retrocessione.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2008-2009.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Challenge League

Primo turno

Turno finale 

  e  promossi in Challenge League.

Retrocessione in Seconda Lega interregionale 

  retrocesso in Seconda Lega interregionale.

Verdetti

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2008 3